Brygady strzelców noszące numer 5:

 5 Brygada Kadrowa Strzelców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1940-1941)
 5 Brygada Strzelców Armii Imperium Rosyjskiego ze sztabem w Suwałkach (1914)
Ukraińskie:
 5 Czarnomorska Brygada Strzelców